Носеда-дель-Бьерсо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Занимает площадь 72,10 км². Население — 774 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 www.nocedadelbierzo.com 

Муниципалитеты Леона